1. FC Kaan-Marienborn, Duitse voetbalclub
Claus en Kaan Architecten, voormalig Nederlands architectenbureau
KAAN Architecten, Nederlands architectenbureau
Kaanapali, een plaats op Hawaii
Kaantjes, residu na smelten van runderniervet
Kaan, een naam die als voornaam en als achternaam gebruikt wordt, en is afgeleid van Grootkan
Sleepkaan, een ongemotoriseerd binnenschip